Head in the Clouds может означать:

 «Голова в облаках» () — художественный фильм в жанре драма, премьера которого в США состоялась 17 сентября 2004.
 Head in the Clouds — дебютный альбом музыкального коллектива 88rising, выпущенный на лейблах 88rising и 12Tone Music 20 июля 2018 года.
 Head in the Clouds II — второй альбом музыкального коллектива 88rising, выпущенный на лейблах 88rising и 12Tone Music 11 октября 2019 года.